Le mardi  est le 126 jour de l'année 1890.

Naissances 
 Charles A. Lockwood (mort le ), vice-amiral de la Marine des États-Unis
 Claire Whitney (morte le ), actrice américaine
 Thomas Bois (mort le ), orientaliste français

Décès 
 Hubert Léonard (né le ), musicien belge
 Jacques Goërg (né le ), personnalité politique française

Voir aussi 
 6 mai et mai 1890